peut faire référence à :

Patronyme 
Takatsu est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 , mangaka japonaise ;
 , actrice japonaise de cinéma ;
 , joueur de baseball japonais ;
 , acteur japonais de cinéma.

Toponyme 
 La  (高津駅), à Kawasaki ;
 La , à Ayabe ;
 La  (高津川), dans la préfecture de Shimane ;
  (高津), quartier de la ville de Yachiyo ;
 Takatsu-ku (高津区), arrondissement de la ville de Kawasaki.

Voir aussi